Список галеонов Испанского флота

Список содержит краткие сведения о галеонах, стоявших на вооружении испанского флота приблизительно с середины XVI века и до 1750-х гг.

Список не полный, так как в испанских архивах и других источниках сохранились сведения только об отдельных из построенных для испанского флота кораблях периода до XVIII в.).

В списке сведения о корабле представлены в следующем порядке: Название корабля, дата строительства (для купленных кораблей-дата приобретения), число пушек, водоизмещение. Водоизмещение галеонов приводится в метрических тоннах (и (или) в скобках — в испанских тонеладах.

Галеоны до 1615 г 
 San Martin (1580), 48 пушек. В составе Великой Армады, флагманский корабль Алонсо Перес де Гусмана, герцога Медины-Сидонии
 Nuestra Señora del Rosario (?), 41 пушка, 1150 тонн. В составе Великой Армады 1588 г.
 San Lorenzo, 50 пушек. В составе Великой Армады 1588 г.
 Santa Maria di Visari, 18 пушек, 666 тонн. В составе Великой Армады 1588 г.
 San Felipe, V.1591г, 50 пушек, 1500 тонн, 
 San Bernades, V.1991 50 пушек, 1500 тон.
 San Pablo, v.1591 50 пушек, 1500 тон.

Галеоны 1615—1640 гг 

 Nuestra Señora de los Reyes (1615), ? пушек
 Nuestra Señora del Juncal (1615)
 Nuestra Señora del Coro (1615)
 Nuestra Señora del Rosario (1615)
 San Josef (1616)
 La Santisima Trinidad (1616)
 San Agustin (1616)
 San Juan Bautista (1616)
 Nuestra Señora de los Reyes (1616)
 Nuestra Señora del Rosario (1616)
 Nuestra Señora del Buen suceso (1616)
 San Juan Bautista (1616)
 San Antonio (1617)
 San Bartolomé (1617)
 San Ignacio (1617)
 San Felipe (1617) 28 пушек, 450 тонн, один из шести апостолов Великой Армады
 San Francisco (1617)
 Santa Ana (1618)
 Santa Isabel (1618)
 Jesus Maria Josef (1618)
 San Felipe (1618)
 San Francisco (1618), 50 пушек?
 San Gerónimo (1618)
 San Josef (1618)
 Nuestra Señora de la Antigua (1618)
 Nuestra Señora de Atocha (1620)
 Nuestra Señora de Begona (1627)
 San Felipe (1627)
 San Gregorio (1627)
 San Ignacio (1627)
 San José (1627)
 San Juan Baptista (1627)
 Nuestra Señora de los Tres Reys (1627)
 Santiago (1627)
 San Sebastian (1627)
 Santiago de Galicia (1628)
 Nuestra Señora del Rosario (1628)
 San Antonio (1628)
 Santiago (1628), 60 пушек, около 1200 тонелад.
 San Juan Bautista (1635)
 San Agustin (1635)
 San Lucas (1635)
 San Marcos (1637)
 San Mateo (1637)
 San Miguel (1637)
 San Miguel (1637)
 San Pablo (1637)
 San Pedro (1637)
Santo Señor Jesús (1637)
 San Tomas de Aguino (1638)
 San Augustin (1638)
 San Ambrosio (1638)
 San Geronimo (1638)
 Santo Cristo de Burgos (1638)
 San Salvador (1638)
 San Rafael (1638)
 San Pedro y San Pablo (1638)
 Santa Teresa (до 1639)
 La Visitacion de Nuestra Señora (1637-1640)
 Nuestra Señora de la O (1637-1640)
 La Natividad de Nuestra Señora (1637-1640)
 La Concepción (1637-1640)
 Nuestra Señora de la Purificacion (1637-1640)
 La Salutacion de la Virgen (1637-1640)

Галеоны 1641—1699 гг 

 Maravillas (1650?), 900 тонн.
 San Antonio (1650), 30/38 пушек. Построен в Голландии.
 Nuestra Señora de la Concepción (1656), 84 пушки, 1515 тонн.
 Santa Ana (1656), 84 пушки?, 1515 тонн.
 San Miguel (1658), 26 пушек, 191 англ. тонна. Английский приз. Захвачен в 1658 г.
 Nuestra Señora del Buen Consejo (1662), 40/50 пушек, 973 тонны.
 San Miguel (1662), 40/50 пушек, 793 тонн.
 San Joseph (1662), 40/50 пушек, 710 тонн.
 San Pedro y San Pablo (1662), 40/50 пушек, 647 тонн.
 Santa Ana (1662), 973 тонны.
 Santa Isabel (1662), 793 тонны.
 Santiago (1662), 710 тонн.
 Santiago de Galicia (1662), 647 тонн.
 San Cosimo (1664), 50 пушек. Построен в Голландии.
 San Vicente Ferrer (1666), 72 пушки, 803 тонны, 3 дека.
 San Felipe (1666), 1000 тонн, 3 дека.
 Santa Ana (1668), 934 тонны.
 Santisima Trinidad (1668), 934 тонны.
 Nuestra Señora de la Almudena (1668), 822 тонны
 Nuestra Señora del Pueblo (1673, 40/44 пушки.
 Santa Rosa (1677), 56 пушек.
 Carlos II (1679), 40 пушек.
 San Juan (1683), 50/56 пушек, 800 тонн. Построен в Голландии.
 Concepción (1690), 50? пушек.
 Sacramento (1690), 50? пушек.
 St. Thomás de Aquino (1690), 86 пушек.
 Santissima Madre (1692), 70/80 пушек, 3 дека.
 Santisima Trinidad (1692), 72/80, 1665 тонн, 3 дека.
 Santa Cruz (1692/1693), 36 пушек, 925 франц. тонн.
 San Felipe (1693), 102/110 пушек, 1890 тонн, 3 дека. Никогда не достраивался?
 Santo Christo de Maracaibo (?), 46 пушек. Захвачен французами в 1697 г.
 San Rafael (1690-её, 92 пушки, более 1500 тонн, 3 дека
 San Joaquin (1697), 64 пушки, 1071 тонна.
 San José (1697), 64 пушки, 1067 тонн.
 San Francisco (1699), 1200 тонн.
 Nuestra Señora de la Conception y de las Animas (1687/1690), 90 пушек, 1550 тонн.
 Nuestra Señora de las Esterrallas, S. Félix y S. Fco. De Paula (1683, 370 тонн.
 Jesus Maria y José (1683), 800 тонн.
 San José (1682), 1006 тонн.
 Nuestra Señora del Rosario y San José (1681).
 Santiago (?), 80 пушек. Упоминается в 1676 г.
 San Joaquin, 80 пушек. Упоминается в 1676 г.
 San Gabriel, 40 пушек. Упоминается в 1676 г.
 Del Rosario y Las Animas (1676), 761 тонна.
 Nuestra Señora de Guadalupe (1676), 748 тонн.
 San Felipe (?, 40 пушек. Упоминается в 1676 г.

См. также 

Галеон

Примечания 

Галеоны Испании
Списки военных кораблей по странам
Списки:Испания